Division 1 i ishockey för damer 2010/2011 bestod av fyra regionala serier med totalt 34 lag (olika antal lag i varje serie) som spelades mellan den 26 september 2010 och 13 mars 2011.

Seriesegrarna från de fyra regionala serierna skulle egentligen ha spelat kval till Riksserien 2011/2012 i två grupper tillsammans med de två sista lagen från Riksserien 2010/2011, Munksund-Skuthamns SK och Ormsta HC, om två platser till nästkommande års Riksseriesäsong. Men eftersom MoDos A-lag spelar i Riksserien så fick inte deras juniorlag, som vann Div 1 Norra, också kvalificera sig för Riksserien utan ersattes av tvåan från serien, Sundsvall Wildcats. Växjö Lakers Ladies, som vann Div 1 Södra, hoppade av kvalet då laget den 7 mars 2011 meddelade att på grund av dåligt intresset från sponsorerna så fanns det inte några finansiella möjligheter att gå upp i Riksserien igen. Växjö ersattes inte av något annat lag från Div 1 Södra.

Division 1 Norra

Division 1 Östra

Division 1 Västra

Division 1 Södra
Södra A

Södra B

Damettan Syd

Div 1 Södra Fortsättningsserie

Referenser

Externa länkar
 DamEttan Syd, på everysport.com
 Div 1 Södra Fortsättningsserie, på everysport.com

Sport i Sverige 2010
Sport i Sverige 2011
2010/2011
Ishockeysäsongen 2010/2011